Primitivové mohou znamenat 
 Staří mistři, výtvarníci z období gotiky a starší
 Primitivismus, škola výtvarného umění z přelomu 19. a 20. století
 The Primitives Group, rocková skupina
 Přírodní národy (starší, již nepoužívané označení)